Manuel Ortiz puede hacer referencia a las siguientes personas:

Juan Manuel Ortiz de Rosas, político argentino
José Manuel Ortiz Gómez, futbolista español
Manuel Ortiz Domínguez, pintor y diseñador gráfico español
Manuel Ortiz de Zárate, pintor chileno
Manuel Ortiz Pérez, poeta español
Manuel Ortiz Guerrero, poeta paraguayo
Manuel Ángeles Ortiz, pintor español
Juan Manuel Ortiz, futbolista uruguayo
Manuel Jesús Ortiz Toribio, futbolista español
Manuel Ortiz Ordóñez, intelectual ecuatoriano
Manuel Ortiz de Pinedo, periodista español
Manuel Ortiz, prócer colombiano durante la Insurrección Comunera.